„Diamonds World Tour“ e петото световно турне на барбадоската певица и актриса Риана, организирано като промоция на последния ѝ студиен албум „Unapologetic“. Турнето е обявено на 6 септември 2012 г. по време на Видео музикалните награди на Ем Ти Ви 2012.

Подгряващи изпълнители 
 Ей Ес Ей Пи Роки (Северна Америка)
 Давид Гета (Лондон, Париж, Кардиф и Съндърланд)

Списък с песни 
 Mother Mary
 Phresh Out the Runway
 Birthday Cake
 Talk That Talk
 Pour It Up
 Cockiness (Love It)
 Numb
 Jump
 Umbrella
 All of the Lights
 Rockstar 101
 What Now
 Man Down
 No Love Allowed
 Rude Boy
 What's My Name?
 Loveeeeeee Song
 Love The Way You Lie (Part II)
 Take a Bow
 Cold Case Love
 Hate That I Love You
 We Found Love
 "S&M"
 Only Girl (In The World)
 Don't Stop the Music
 Where Have You Been
 "Stay"
 Diamonds

Дати на турнето 

Музикални турнета на Риана
Музикални турнета от 2013 година